Cette liste de séries télévisées tunisiennes recense les séries télévisées produites et diffusées en Tunisie.

Notes et références